Duitsland:
Breitenbrunn (Opper-Palts), een gemeente in de deelstaat Beieren
Breitenbrunn (Zwaben), een gemeente in de deelstaat Beieren
Breitenbrunn/Erzgeb., een plaats in de deelstaat Saksen

Oostenrijk:
Breitenbrunn (Burgenland), een gemeente in de deelstaat Burgenland